Bauler (bij Adenau), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Bauler (bij Neuerburg), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts